Diocesi di Vienne (impero romano), suddivisione amministrativa dell'Impero romano;
Arcidiocesi di Vienne